Напад на Махдію у 1087 р. — напад на північноафриканське місто Махдія об'єднаної флотилії морських республік Пізи та Генуї за участі кораблів з Амальфі, а також Салерно і Гаети, що закінчився пограбуванням міста.

 Напад на Махдію у 1148 р. — у 1148 році місто було захоплене Георгієм Антіохійським, адміралом Сицилійського короля Рожера II з метою створення норманського Африканського королівства, підвладного Рожеру II. Берберська династія Альмохадів відбила його у нормандців у 1160 році.

 Напад на Махдію у 1390 р. — «Берберський хрестовий похід», під час якого французькі та генуезькі хрестоносці невдало обложили місто. Закінчився отриманням викупу і зняттям облоги.

 Напад на Махдію у 1550 р. — захоплення міста об'єднаним іспансько-сицилійсько-мальтійським флотом Карла V Габсбурга. Закінчилось повним знесенням потужних міських мурів і залишенням обеззброєного міста в 1553 році.